Розквит (с  — Расцвет) — название населённых пунктов на Украине:

 Розквит — посёлок в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Розквит — село в Берёзовском районе Одесской области.